Drama Queen har flera betydelser:

 Drama Queen (album av Sunday Sound) – ett musikalbum av svenska gruppen Sunday Sound från 2007
 Drama Queen (album av Nanne Grönvall) – ett musikalbum av den svenska sångerskan Nanne Grönvall från 2014
 Drama Queen (DQ-låt) – Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest 2007

Se även
 Histrionisk personlighetsstörning